Typ 91 (auch Type 91, Typ XCI) steht für
 Bristol Type 91 Brownie, einen Flugzeugtyp der Bristol Aircraft Company (1924)
 Hiro Marine Typ 91 Flugboot, einen Flugzeugtyp der japanischen Marine (1931)
 Nakajima Armee Typ 91 Kampfflugzeug, einen Flugzeugtyp der japanischen Armee (1931)
 Peugeot Typ 91, ein frühes Automodell des Automobilherstellers Peugeot (gebaut von 1907 bis 1908)
 Steyr 91, einen Basistyp verschiedener Lastkraftwagen-Baureihen von Steyr
 Typ 91, einen Lufttorpedo der japanischen Marine im Zweiten Weltkrieg 
 Typ 91, eine 41-cm-Granate der japanischen Marine für das Typ 3 41-cm-Schiffsgeschütz
 Typ 91, eine 46-cm-Granate der japanischen Marine für das Typ 94 40-cm-Schiffsgeschütz
 Breitspur-Triebwagen Typ 91, ein Zweiwegefahrzeug des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 91 10-cm-Haubitze, ein Geschütz der japanischen Armee während des Zweiten Weltkriegs
 Typ 91 ASM-1C, einen luftgestützten Seezielflugkörper von Mitsubishi Heavy Industries (1991)
 Typ 91 AVLB, einen Brückenlegepanzer der japanischen Armee 
 Granatwerfer Typ 91, eine Waffe der chinesischen Armee  
 Hand Arrow Typ 91, eine Einmann-Flugabwehr-Lenkwaffe des japanischen Militärs (Indienststellung 1994)
 Handgranate Typ 91, eine Handgranate der Kaiserlich Japanischen Streitkräfte (1931–1945)
 T91-Sturmgewehr, eine Waffe des Heeres der Republik China